Cerredo peut faire référence à : 
 Puerto de Cerredo, col de montagne dans la cordillère Cantabrique, en Espagne.
 La Torre de Cerredo, montagne d'Espagne, point culminant de la cordillère Cantabrique.
 Fabian Cerredo, peintre argentin.

Voir aussi 
 Ceredo